Zkratka CDV může znamenat:

 Centrum dopravního výzkumu
 Centrum distančního vzdělávání
 cena dopravního výkonu